Pamekarsari (Karangtengah), een plaats in Indonesië
Pamekarsari (Surian), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing